een staat in Palau; zie Hatohobei (staat)
een Austronesische taal, gesproken in deze staat; zie Tobiaans
het hoofdeiland van de staat; zie Hatohobei (eiland)
de hoofdplaats van de staat; zie Hatohobei (plaats)
een dorpje in Afghanistan; zie Tobi (Afghanistan)
een dorpje in Bahia (Brazilië); zie Tobi (Brazilië)
Tone and Break Indices, een systeem voor de transcriptie van intonatie in gesproken taal; zie ToBI
de partner van Deidara, een Akatsukilid (uit de manga Naruto); zie Lijst van Akatsuki-leden#Deidara